Adana steht für:
 Adana, Stadt in der Türkei
 Adana (Provinz), eine Provinz der Türkei
 Adana (NUTS-Region), eine Gebietseinheit der Kategorie NUTS-2 in der Türkei
 Titularerzbistum Adana

Siehe auch:
 Titularbistum Adana degli Armeni, ein Titularbistum der Armenisch-Katholischen Kirche
 Titularerzbistum Adana dei Greco-Melkiti, ein Titularerzbistum der Melkitischen Griechisch-Katholischen Kirche